Соревнования по метанию молота у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 27 (квалификация) и 29 августа (финал).

Олимпийский чемпион 2004 года 36-летний японец Кодзи Мурофуси впервые в карьере стал чемпионом мира (в 2001 году в Эдмонтоне он выиграл серебро чемпионата мира, а в 2003 году в Париже — бронзу).

Призёры

Финал 

SB — лучший результат в сезоне.

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Метание молота на чемпионатах мира по лёгкой атлетике